Татья́на Ме́льникова:
 Мельникова, Татьяна Владимировна (род. 1969) — советская пловчиха в ластах.
 Мельникова, Татьяна Фёдоровна (род. 1951) — советский и российский театральный художник.